Валантен Порт (; род. 7 сентября 1990 года) — французский гандболист, выступает за французский клуб «Монпелье» и сборную Франции. Чемпион летних Олимпийских игр 2020 года, двукратный чемпион мира (2015 и 2017), чемпион Европы 2014 года.

Карьера

Клубная 
Валантен Порт воспитанник клуба Менвилльес-Шартр. В 2008 году Валентин Порт начал выступать в клубе «Феникс» из Тулузы (181 матч,  557 мячей). В 2016 году стало известно, что Валентен   заключил контракт с клубом «Монпелье».

В сборной 
Валантен Порт выступает за сборную Франции с 2013 года. Всего за сборную Франции Валантен Порт сыграл 48 матчей и забросил 114 голов. В 2017 году выиграл в составе сборной Франции чемпионат Мира, который проходил во Франции.

С осени 2021 по осени 2022 года был капитаном сборной Франции, заменив в этой роли Микаэля Гигу, завершившего карьеру в национальной команде после Олимпиады в Токио.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика на IHN 
 Valentin PORTE#28
 Официальная страница на Facebook
  
 Handball : le Toulousain Valentin Porte et l'équipe de France affrontent la Croatie 

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Франции
Игроки сборной Франции по гандболу
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы мира по гандболу
Чемпионы Европы по гандболу
Игроки ГК «Феникс» Тулуза
Игроки ГК «Монпелье»